Калабин (Калабина) — фамилия, известные носители:

 Калабин, Алексей Иванович (1920—2008) — Герой Советского Союза.
 Калабин, Геннадий Валерианович (род. 1937) — советский и российский геолог, заслуженный деятель науки РФ (1998).
 Калабин, Дмитрий Федотович (1924—1998) — советский и российский архитектор.

Калабина 
 Калабина, Анастасия Васильевна (1912—?) ― советский учёный, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.
 Калабина, Юлия Сергеевна (род. 1990) ― российская теннисистка.

См. также 
 Калабино
 Калабинский сельсовет